Идеалисти́ческий подхо́д к исто́рии — это теория и методология построения образа прошлого, как части общей мировоззренческой картины мира, в которой главную роль играют идеи, созданные человеческим сознанием .

Автором идеалистического подхода к истории, как исторической концепции является Г. И. Герасимов.
Идеализм, как теоретическое основание господствовал в течение большей части человеческой истории и лишь в XIX веке уступил свое первенство материалистическому подходу, в котором различные объективные факторы, такие как климат, география, производительные силы, демография, технологии и др. играют роль источника исторических изменений, а человек — инструмент, посредством которого внешние силы, задающие вектор исторического развития, осуществляют свои цели. Как считает доктор исторических наук, профессор Б. В. Личман в идеалистическом подходе Г. И. Герасимова «Человек ставится в центр истории, а источником её развития становится продукт его разума — идея», при этом «под исторической идеей понимается не любая мысль, а только приводящая к изменению в человеческой деятельности и человеческом бытии, разрывающей цикличность существования и создающей тем самым саму возможность истории, понимаемой как изменение. Это новый взгляд, так исторический идеализм не понимал никто, за исключением, пожалуй, Л. фон Мизеса. В христианском идеализме идея как движущая сила истории — Бог, у Гегеля — саморазвивающийся и познающий себя абсолютный дух. А у Герасимова идея — это человеческая мысль».

Основные положения идеалистического подхода 
Основными положениями идеалистического подхода, по мнению Б. В.
Личмана, являются:
Мировоззрение, как система иерархических идей, обусловливающих ценности данной культуры и общества;
Смена мировоззренческих систем лежит в основе развития истории и может рассматриваться как основа периодизации российской истории, в которой последовательно меняли друг друга мифологическое (языческое), христианское православное, коммунистическое, либеральное мировоззрения;
Идеи создаются свободным творчеством человеческого разума, а это означает, что история не имеет закономерного развития, а является результатом творчества человека. Причем человек властен не только над своим настоящим и будущим, но и над прошлым, создавая различные его варианты, исходя из разных мировоззрений и исторических концепций;
Применение идеалистической теории к конкретному историческому материалу показывает, что история есть борьба интеллектов, борьба идей, и в любой области человеческой жизни наибольших достижений добивается то общество, которое создает наиболее эффективные идеи. На основе этих идей оно строит свою жизнь, быт, культуру, меняет внешний мир и создает новые виды реальности;
Исходя из определяющей роли мировоззрения, российская история XIX — нач. ХХ вв. рассматривается Г. И. Герасимовым как борьба православия и западноевропейского рационализма, которую Русская православная церковь проиграло из-за своей идейной немощи.

Оценки идеалистического подхода 
Доктор исторических наук, профессор В. В. Гаврищук считает, что «можно констатировать, что Г. И. Герасимовым, впервые в отечественной историографии с позиций разработанного им оригинального идеалистического подхода всесторонне показан исторический процесс развития русского общества, государства, экономической и научно-технической сферы, как результат идейного развития русского народа. Этот процесс начинается с создания идеи в сознании конкретного человека, затем идея распространяется в массах и становится объективной силой, меняющей социальную, экономическую и политическую реальность. Решающая роль в этом процессе принадлежит человеку-творцу».
Кандидат исторических наук Н. И. Чуев пишет, что процесс творчества в идеалистическом подходе «предстает как основа не только для создания новых форм материального производства, образцов техники и технологии, научных открытий, но и как источник изменения социально-политического, экономического бытия народа, причина изменений государственного устройства».

Б. В. Личман считает, что «Идеалистическая теория имеет право на признание».

В. В. Гаврищук считает, что «Как всякая принципиально новая концепция, идеалистический подход не только убедительно объяснил те моменты, которые слабо обосновывались с материалистических позиций, но и поставил много новых проблем. Можно сказать, что первая попытка идеалистического объяснения ключевого периода отечественной истории в целом удалась, однако потребуется ещё немало усилий, для того, чтобы подтвердить применимость теории ко всей истории России, только после этого можно будет с уверенностью говорить о создании новой теории исторического процесса. А пока — это лишь заявка, хотя и весьма, на наш взгляд, убедительная и продуктивная».

Дискуссионные и спорные вопросы исторической науки с позиций идеалистического подхода 
В идеалистическом подходе к истории содержится попытка дать ответ на некоторые дискуссионные положения исторической науки, по которым ученые не пришли к единому мнению. Так, Г. И. Герасимов заявляет, что «с позиций идеалистического подхода прошлого не существует — оно лишь субъективный образ такой реальности, какой она могла бы быть без тех изменений, которые позднее с ней произошли».
По этому поводу В. В. Гаврищук пишет, что «Действительно, позитивистские и марксистские представления об источниках и артефактах, как прошлом, сегодня несостоятельны, но вместе с тем, надо понимать, что если прошлого не существует, если нет исторической реальности, то история лишается реального объекта исследования. Среди историков найдется немного сторонников подобной точки зрения, несмотря на то, что ещё никто не указал того места, где находится историческая реальность. Большинство предпочитают не рассуждать на эту тему, но решать её все равно придется. И то, что в рецензируемой книге представлен свой вариант решения проблемы — это уже положительное явление».

Неоднозначную реакцию в среде историков вызвало утврждение Г. И. Герасимова о том, что «идеалистический подход признает относительность и временный характер любого образа прошлого, позволяя признать равноценность и равноправность историописания разных эпох и народов».

По мнению В. В. Гаврищука несмотря на то, что данное утверждение лежит в русле нынешнего толерантного отношения к историям других стран и народов, тем не менее, нельзя уравнять мифологическую и научную историю, хотя Э. Кассирер, Л. Леви-Брюль, А. Ф. Лосев, и утверждают истинность мифа, но с позиций современной истории это все же искаженное представление о прошлом. Другая претензия состоит в том, что уравнивание в правах религиозной, мифологической и научной истории, а именно к этому призывает Г. И. Герасимов, ведет к отрицанию возможности создания объективной истории, а значит к подрыву основ научности, к релятивизму. Однако, — как отмечает В. В. Гаврищук, — мы уже и так являемся свидетелями того, что историки пишут разные истории, и одно и то же событие, описанное с различных концептуальных позиций, предстает в диаметрально противоположном виде.

К спорным суждениям Б. В. Личман относит неопределенность в отношении понятия истины, а также методологическую часть идеалистического подхода, и в частности используемый Г. И. Герасимовым метод понимания. Поскольку «в идеалистическом подходе сделана заявка на новый предмет исследования — идеи и мировоззрение, нужны иные методы, нежели те, которыми пользуются историки, изучающие историческую действительность, не предполагаемую в рамках идеалистического подхода».

Политическая концепция Г. И. Герасимова 
По мнению В. В. Гаврищука идеалистический подход к истории позволил по-новому взглянуть на общество, государство и власть. Общество при этом предстало как создание человеческого разума, как результат человеческого творчества. Ещё более радикально выглядят утверждения о власти: «в рамках идеалистического подхода, власть — это возможность одного человека или группы лиц реализовывать свои идеи при помощи других людей». Это новое и оригинальное утверждение, однако большинство фактов непротиворечиво ложатся в предложенную автором теоретическую концепцию. Другой политологической новацией является положение идеалистического подхода о власти, как творчестве «власть — это инструмент творчества одних людей, с помощью других». Безусловно, власть усиливает творческие возможности людей, обладающих ею, но из истории известно, что она не столь часто используется для воплощения творческих замыслов. Напротив, власть чаще ассоциируется с разрушением, нежели с творчеством. Впрочем, насилие автор идеалистического подхода тоже включает в инструменты творчества. И это, по мнению В. В. Гаврищука, — неоднозначное утверждение.

На основе оригинального понимания сущности общества, государства, политики Г. И. Герасимов не только разрабатывает и описывает механизмы создания и удержания власти, но и проверяет действенность своих теоретических конструкций на конкретном историческом материале российской истории XIX — нач. XX вв. Особое внимание при этом уделяется решающей роли идейного фактора в динамике власти. По мнению Г. И. Герасимова «власть теряется не в результате кризиса, войны или природного катаклизма, она падает вследствие слабости идеи, на которую опирается, а объективные события служат лишь поводом, подтверждающим слабость той идеи, на которой эта власть держится». Кризис власти — это всегда кризис идеи, лежащей в основе этой власти.

Интересным представляется и тезис о том, что на насилие вынуждена опираться в основном идейно слабая власть. Именно этим автор идеалистического подхода обосновывает его применение режимами, теряющими идейную легитимность. Одновременно он указывает на то, что у такой власти есть свой предел применения насилия. Власть, опирающаяся на слишком слабую идею вообще не способна на насилие, в качестве примера приводится СССР накануне своего распада.

История России в XVIII — нач. ХХ вв. с позиций идеалистического подхода 
Определённый интерес представляет собой реализация теоретической части идеалистического подхода, в конкретно-историческом исследовании процесса смены власти в начале XX веках. Этот процесс, по мнению автора, имеет глубокие корни, уходящие в допетровскую эпоху, когда становится ясно, что Россия начинает проигрывать Европе в военной области, результатом чего может стать потеря суверенитета и православной веры. Для ликвидации военно-технического отставания в XVIII веке начался непрерывный процесс заимствования на Западе идей, вещей, технологий, образа жизни. Очень скоро стало ясно, что этот процесс не может быть успешным без усвоения тех идей, с помощью которых Запад создавал свою технику, оружие, технологии.
Вместе с импортом научно-технических и военных идей, усваивались рационалистические мировоззренческие и политические идеи, которые подрывали идейную власть православия. Сначала в этот процесс были вовлечены только высшие слои общества. Усвоив западную культуру, русское дворянство постепенно теряло веру, и все больше отказывалось от традиционной русской культуры в пользу французской, немецкой, английской. По мере распространения западного образования в круг рационалистического секулярного мировоззрения втягивались все новые социальные группы — интеллигенция, разночинцы, позднее рабочие. К началу XX века, как считает Г. И. Герасимов, православие пошатнулось в образованных слоях общества, в среде рабочих, засомневались крестьяне. Именно этот мировоззренческий переворот, по мнению автора концепции, лежал в основе русских революций 1905 и 1917 гг. Разочаровавшиеся в царе и православии крестьяне, одетые в солдатские шинели не захотели защищать самодержавие, и выступили на стороне рабочих в феврале 1917 года. Монархия, — пишет Г. И. Герасимов, — пала сначала в умах и сердцах народа, а затем и в реальности.

Новым, по мнению В. В. Гаврищука, является и то, что процесс смены власти, который в отечественной историографии обычно рассматривается как одномоментный, с позиций идеалистического подхода предстает, как постепенный, закономерный и растянутый во времени. Начало ему положило земское и городское самоуправление, введенные в годы Великих реформ. Очень быстро эти структуры превратились в органы оппозиционной либеральной общественности. Радикальная оппозиция, в лице большевиков, эсеров и меньшевиков в ходе революции 1905—1907 гг. создала свои органы власти — Советы. Созданная в ходе первой русской революции Государственная Дума постепенно превратилась в оплот либеральной оппозиции и к 1917 году стала центром, противостоящим царской власти, не случайно именно она сформировала Временное правительство.

«1917 год — это кульминация напряженной идейной борьбы, столетиями шедшей в сознании русского народа, это момент победы рационалистических идей над религиозными. В ходе этой борьбы мы наблюдаем, как огромные массы вооруженных и невооруженных людей, порвавших с прежними мировоззренческими основами, мечутся в поисках новых идей и идеалов. В этот период привлекательная идея, убедительно высказанная мысль значили намного больше, чем оружие, боеприпасы и боевая техника. С помощью слова социалисты останавливали военные части, шедшие на подавление революции, и обращали их в своих союзников. Главная борьба велась на мировоззренческом уровне, в сознании людей, и её, безусловно, выиграли социалисты и проиграли либералы».

В целом, исторический подход к истории Г.И. Герасимова можно охарактеризовать, как попытку возврата к традиционным идеалистическим основам историографии в её современном варианте, в условиях кризиса материалистического, и в частности марксистского исторического материализма, длительное время безраздельно господствовавшего в советской историографии.

Идеалистическая концепция музеологии 
В рамках идеалистического подхода Г.И. Герасимовым обоснованы главные теоретические и методологические положения музеологии как гуманитарной науки. С идеалистических позиций сформулированы ее основные понятия, определена методология. В качестве объекта музеологии рассматриваются идеи человека, создающего музейную реальность для достижения влияния на сознание других людей. В качестве предмета определена идея конкретного музея, реализованная в объективной реальности.

Музей в идеалистическом подходе — это результат деятельности человеческого сознания. Суть музеев разных стран и эпох составляют идеи, которые лежат в основе их создания. Цель музея – произвести определенные изменения в сознании и мироощущении другого человека – посетителя. Музейный предмет характеризуется как вещество природы, оформленное в соответствии с идейным содержанием сознания человека и имеющее ценность с точки зрения главных идей мировоззрения общества.

В основе методологии музеологии, как гуманитарной науки – метод понимания, обеспечивающий постижение идей, лежащих в основе музея. Этот метод является всеобщим для идеалистически-субъективного подхода, в рамках которого кроме музеологии функционирует и история.

Цели музея определяют его функции, важнейшей является коммуникативная, именно она реализует главную цель музея – передать идеи и ощущения от музейного сотрудника – посетителю. Способы достижения цели могут меняться с изменением взглядов в обществе, при этом меняются сами музеи и их функции. Главным фактором, определяющим роль и общественную значимость музеев, является интерес к ним человека, который проявляется в том случае, когда идеи, заложенные в их основание, соответствуют главным мировоззренческим идеям, господствующим в обществе, и помогают людям в решении их жизненно важных проблем.

Примечания

Литература 
Гаврищук В. В. Об идеалистическом подходе к истории Г. И. Герасимова // Право и образование. Научный журнал. № 5. 2019. С.170 — 177.
Герасимов Г. И. История и мировоззрение //Социально-политические науки. 2017. № 4. С.160-163.
Герасимов Г. И. Идеалистический подход к истории //Исторический журнал: научные исследования. 2017. № 5. С.21-36.
Герасимов Г. И. Прошлое как объект истории // Genesis: исторические исследования. 2017. № 10. С.1-19.
Герасимов Г. И. Субъект истории и источник исторического развития //История. Историки. Источники. 1917. № 4.
Герасимов Г. И. История, создающая прошлое //Социально-политические науки. 2017. № 6. С.140-144.
Герасимов Г. И. Идеи как основа ноосферы и человеческой истории // Ноосферные исследования. 2017. Выпуск 2 (18). С. 50-62
Герасимов Г. И. Взгляд на исторический источник с позиций идеализма // История. Историки. Источники. 2018. № 1;
Герасимов Г. Идеалистический подход к истории: Основы теории / Григорий Герасимов.[б.м.]: Издательские решения, 2018. 184 с.
 Герасимов Г. И. Мировоззренческие основы истории России (середина XIX — начало XX вв.). Тула: Третий путь, 2019. 528 с.
Герасимов Г. И. Теория и история // Новое прошлое. 2019. № 1. С.130-146. Герасимов Г. И. Историческое время // Философия и культура. 2018. № 4. — С.28-38.
Герасимов Г. И. Идеалистический взгляд на историю // История и современное мировоззрение". 2019. № 1. С.12-20.
Герасимов Г. И. Позитивная история России. Идеалистический подход // История и современное мировоззрение". 2019. Т.1. № 2. С.42-50.
 Герасимов Г.И. Музеология как гуманитарная наука // Философия и культура. — 2022. - № 4. — С.113-125. DOI: 10.7256/2454-0757.2022.4.37794 URL: https://e-notabene.ru/pfk/article_37794.html
 Герасимов Г.И. Музей как идеальное явление. // Вопросы музеологии. — 2020. — №11 (1). — С. 119–132. https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2020.11
 Герасимов Г.И. Идеальная сущность музейного предмета. // Вопросы музеологии, 2021. — 12(1). — 116-130. https://doi.org/10.21638/spbu27.2021.112
 Кареев Н. И. Историология: Теория исторического процесса. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 328 с.
Кареев Н. Теория исторического знания. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1913. 320 с.
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980. 485 с.
Кроче Б. Антология сочинений по философии. СПб.: «Пневма», 1999. 480 с.
Лавров П.Л. Исторические письма. 1868—1869 // Философия и социология. Избранные про¬изведения в 2-х т. М.: «Мысль», Т. 2. 1965. С. 5–328.
Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: в 2-х т. Т. 2. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 632 с.
Личман Б. В. О новой концепции теории истории в книге Г. И. Герасимова «мировоззренческие основы истории России (середина XIX — начало XX вв.)» // История и современное мировоззрение". 2019. Т.1. № 2. С.23-30.
Мизес Л. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции].  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 295 с.
Михайловский Н.К. Сочинения Т. 1-6. СПб: Тип. М.М. Стасюлевича, 1887–1894.
Поппер К.Р. Нищета историцизма]. М.: Прогресс: VIA, 1993. 185с.
Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория  исторического  знания. СПб.: Алетейя; М.: ГУ ВШЭ, 2008. 523 с.
Юркевич П.Д. Идея / Юркевич П.Д. Философские произведения. М: Правда, 1990. 669 с.

История